Rusia Sovietică se poate referi la unul dintre următoarele lucruri: 
 Rusia Sovietică este uneori folosit ca un sinonim pentru Uniunea Sovietică.
 Alte ori, Rusia Sovietică este uneori folosit ca un sinonim pentru Rusia bolșevică, care la rândul lui este o denumire neoficială a taberei bolșevice din războiul civil rus. 
 Rusia Sovietică se referă mai corect la Republica Sovietică Federală Socialistă Rusă (RSFSR). RSFS Rusă a fost fondată în mod oficial în 1918, la câtăva vreme după victoria Revoluției din Octombrie 1917. Această republică ar fi trebuit să cuprindă toate teritoriile locuite de ruși dar, în cursul războiului civil, numeroase pământuri rusești s-au aflat în afara jurisdicției ei, așa cum la rândul ei controla numeroase teritorii nerusești. Acest fapt a fost remediat la sfârșitul războiului civil, când granițele RSFSR au fost redesenate astfel încât să cuprindă în interiorul lor cea mai mare parte a populației vorbitoare de limbă rusă. RSFS Rusă a fost una dintre republicile fondatoare ale Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.
 Rusia Sovietică a fost un ziar din URSS. 
 Rusia Sovietică a fost numele unei edituri din URSS. 
 "În Rusia Sovietică... " poate fi o aluzie la un tip de glumă care a fost făcută celebră de Iakov Smirnoff.

Vezi și 
 Istoria Rusiei

Uniunea Sovietică
Istoria Uniunii Sovietice